Рыба́льченко (Рыба́лченко) — украинская фамилия. Известные носители:

 Рыбальченко, Александр Григорьевич (1859 — ?) — генерал-майор, кавалер ордена Святого Георгия IV класса.
 Рыбальченко, Александр Максимович (1905—1983) — советский инженер-машинстроитель, лауреат Сталинской премии I степени.
 Рыбальченко, Анатолий Андреевич (род. 1937) — украинский политик, народный депутат Украины.
 Рыбальченко, Вадим Валерьевич (род. 1988) — украинский футболист.
 Рыбальченко, Всеволод Петрович — украинский советский композитор.
 Рыбальченко, Евграф Григорьевич (1857—1920) — генерал-майор, кавалер ордена Святого Георгия IV класса (1916). Участник Русско-турецкой 1877—1878 и Первой мировой войн. Брат Рыбальченко А. Г.
 Рыбальченко, Иван Степанович (1922—2004) — Герой Социалистического Труда (1966).
 Рыбальченко, Марина Юрьевна (в замужестве Крапостина; 1969—1999) — солистка Кубанского казачьего хора, Заслуженная артистка Украины (1997). 
 Рыбальченко, Михаил Иванович (1910—1994) — советский велогонщик.
 Рыбальченко, Павел Максимович (1879—?) — рабочий, депутат Государственной думы II созыва от Харьковской губернии.
 Рыбальченко, Пётр Киприанович (1891—1937) — авиатор, подполковник, кавалер ордена Святого Георгия IV класса (1916) за авиаразведку «при обстановке исключительной опасности».
 Рыбальченко, Ростислав Кириллович (род. 1932) — харьковский краевед, художник и писатель.
 Рыбальченко, Семён Васильевич (1908—1944) — участник Великой Отечественной войны, Герой Советского Союза.
 Рыбальченко, Станислав Альбертович (род. 1971) — украинский тяжелоатлет, бронзовый призёр чемпионата мира (1994).
 Рыбальченко, Степан Дмитриевич (1903—1986) — советский военачальник, генерал-полковник авиации (1944).
 Рыбальченко, Филипп Трофимович (1898—1950) — советский военачальник, генерал-майор авиации.
 Рыбальченко, Юрий Борисович (род. 1945) — советский и российский инженер-кораблестроитель.

Рыбалченко 
 Рыбалченко, Светлана Викторовна (род. 1960) — российская певица, исполнительница русских народных песен.

См. также 
 Рыбалкино
 Рыбалко
 Рыбак (значения)

Примечания